Хмельницкий райо́н () — административная единица Хмельницкой области Украины. Административный центр — город Хмельницкий.

География 
Район находится в центральной части области

История 
Район был образован в УССР в 1954 году.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
Хмельницкого района,
 Виньковецкого района,
 Волочисского района,
 Городокского района,
 Деражнянского района,
 Красиловского района,
 Летичевского района,
 Староконстантиновского района,
 Старосинявского района,
 Теофипольского района,
 Ярмолинецкого района,
 а также городов областного значения Хмельницкий и Староконстантинов.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 687,0 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 52 955 человек, из них городского населения — 956 человек (пгт Чёрный Остров), сельского — 51 999 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 27 территориальных общин (громад), в том числе 6 городских, 12 поселковых и 9 сельских общин (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Хмельницкая городская община (город Хмельницкий),
 Волочиская городская община (город Волочиск),
 Городокская городская община (город Городок),
 Деражнянская городская община (город Деражня),
 Красиловская городская община (город Красилов),
 Староконстантиновская городская община (город Староконстантинов);
Поселковые:
 Антонинская поселковая община (пгт Антонины),
 Виньковецкая поселковая община (пгт Виньковцы),
 Войтовецкая поселковая община (пгт Войтовцы),
 Волковинецкая поселковая община (пгт Волковинцы),
 Летичевская поселковая община (пгт Летичев),
 Меджибожская поселковая община (пгт Меджибож),
 Наркевичская поселковая община (пгт Наркевичи),
 Сатановская поселковая община (пгт Сатанов),
 Старосинявская поселковая община (пгт Старая Синява),
 Теофипольская поселковая община (пгт Теофиполь),
 Чёрноостровская поселковая община (пгт Чёрный Остров),
 Ярмолинецкая поселковая община (пгт Ярмолинцы);
Сельские:
 Гвардейская сельская община (село Гвардейское),
 Заслучновская сельская община (село Заслучное),
 Зиньковская сельская община (село Зиньков),
 Лесовогриневецкая сельская община (село Лесовые Гриневцы),
 Миролюбновская сельская община (село Миролюбное),
 Россошанская сельская община (село Россоша),
 Солобковецкая сельская община (село Солобковцы),
 Староостропольская сельская община (село Старый Острополь),
 Щиборовская сельская община (село Щиборовка).

Известные люди 
В районе родились:
 Подзамковый, Василий Сафронович  (1916, село Кудринцы—21.04.1945, город Водзислав-Слёнски Польша ) —  кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Степанков, Константин Петрович (1928—2004) — актёр театра и кино, народный артист СССР (1977)

Примечания